Kings Tournament 2013 — 7-й міжнародний двоколовий шаховий турнір, який проходив в Бухаресті з 6 до 17 жовтня 2013 року.

Переможцем турніру з результатом 5 очок з 8 можливих (+3-1=4) став італійський шахіст Фабіано Каруана.

 Категорія турніру  — ХХ (середній рейтинг  — 2732).

Регламент турніру 
Контроль часу : 2 години — на перші 40 ходів, година — на наступні 20 ходів та 15 хвилин із додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з 61-го.
 Гравцям забороняється пропонувати нічию до 30 ходу.
 Гравець може зажадати фіксування нічієї (через головного суддю) в наступних випадках:
 триразове повторення позиції;
 вічний шах;
 теоретично нічийна позиція.
 Критерії розподілу місць у разі однакової кількості набраних очок:
 кількість перемог;
 результат очної зустрічі;
 коефіцієнт Бергера.
 У разі поділу першого місця двома учасниками, за умови, що за допомогою вищезазначених критеріїв не можна виявити переможця, між ними буде зіграно матч із двох партій зі скороченим контролем часу (по 15 хвилин + 3 секунди за зроблений хід). У разі рівності очок, буде зіграно матч із двох бліц-партій (по 5 хвилин + 3 секунди за зроблений хід). У разі рівності показників, буде зіграно останню партію «раптової смерті» (5 хвилин білим і 4 — чорним): для перемоги в турнірі «білим» у цій партії потрібна лише перемога, для «чорних» достатньо й нічиєї.
 у разі розподілу першого місця більш ніж двома учасниками, місця буде визначено згідно з раніше наведеними критеріями.

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 6 жовтня (19-30 год)
 Ігрові дні: 7-16 жовтня
 Закриття турніру: 16 жовтня (19-00 год)

Початок партій — о 15-30 год, 10 туру — о 13-30 год (час Київський)

Учасники турніру 

 Фабіано Каруана (, 2779)  — 6
 Руслан Пономарьов (, 2751)  — 14
 Ван Хао (, 2733)  — 20
 Теймур Раджабов (, 2723)  — 27
 Лівіу-Дітер Нісіпяну (, 2674)  — 73

жирним  — місце в рейтингу станом на жовтень 2013 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка турніру  
  Онлайн турніру на chessdom.com  
 Турнір на ChessPro.ru  
 Форум турніру на ChessPro.ru  
 Рейтинг шахістів на жовтень 2013 року  

Шахові турніри 2013
Kings Tournament (шаховий турнір)
Жовтень 2013